Vaillant kan syfta på:

 Vaillant, Haute-Marne – kommun i departementet Haute-Marne i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike
 Vaillant – fransk serietidning, föregångare till Pif Gadget
 Vaillant (skepp) – linjeskepp i franska flottan under 1700-talet
 Vaillant (efternamn) – franskt efternamn